Porchiano – frazione del comune italiano di Todi in provincia di Perugia
 Porchiano – frazione di Ascoli Piceno
 Porchiano del Monte – frazione di Amelia in provincia di Terni
 Porchiano – zona del quartiere napoletano di Ponticelli